Eroi senza gloria (Secret Service) – film del 1931 diretto da J. Walter Ruben
Eroi senza gloria (La mies es mucha)– film del 1948 diretto da José Luis Sáenz de Heredia